Germo peut faire référence à : 
 Justine Germo Nzweundji, biotechnologiste des plantes camerounaise.
 Ǵermo, un village de Macédoine du Nord.